Гре́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 
 Греческая улица — улица в Таганроге.
 Греческая улица — улица в Феодосии.
 Греческая улица — название нечётной стороны части Набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге в конце XVIII века.

Украина 
 Греческая улица — улица в Белгороде-Днестровском.
 Греческая улица — улица в Измаиле.
 Греческая улица — улица в Мариуполе.
 Греческая улица — улица в Одессе.
 Греческая улица — улица в Херсоне.

См. также 
 Греческая площадь (список)
 Греческий проспект (Санкт-Петерберг)
 Греческая слобода (список)